Il toponimo Siliștea può riferirsi a diverse località della Romania:
 Siliștea, comune del distretto di Brăila
 Siliștea, comune del distretto di Costanza
 Siliștea, comune del distretto di Teleorman
 Siliștea Crucii, comune del distretto di Dolj
 Siliștea Gumești, comune del distretto di Teleorman
 Glodeanu-Siliștea, comune del distretto di Buzău